Le Championnat de Lituanie de volley-ball féminin est la plus importante compétition nationale organisée par la Fédération lituanienne de volley-ball (Lietuvos Tinklinio Federacija, LTF). Il est créé en 1935.

Généralités

Historique 
La compétition lors de la saison 2010-2011 regroupe quatre équipes de Lituanie et quatre équipes de Lettonie, le titre de champion de chaque pays est décerné séparément.

Palmarès

Notes et références

Annexes

Liens internes
Championnat de Lituanie de volley-ball masculin
Ligue Baltique de volley-ball féminin

Liens externes 
  Site officiel de la fédération lituanienne

Volley-ball féminin
Lituanie
Lituanie féminin